ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1935—1936 — 42-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Кубок Мітропи

Товариські матчі

Примітки

Посилання 
 
 
 
 

1935–1936
Фірст Вієнна